Barrow kan have flere betydninger:

 Barrow, Alaska, USA
 Barrow (flod) - en flod i Irland
 Barrow, Gloucestershire, England
 Barrow, Lancashire, England
 Barrow (månekrater) - et månekrater
 Barrow, Rutland, England
 Barrow, Shropshire, England
 Barrow, Somerset, England
 Barrow, South Yorkshire, England
 Barrow, Suffolk, England
 Barrow-in-Furness, Cumbria, England
 Barrow upon Humber, Lincolnshire, England
 Barrow upon Soar, Leicestershire, England
 Barrow upon Trent, Derbyshire, England

Se også 
 Barrow Island - flere forskellige øer